Qianli Qian (* 7. Februar 1965 in Neking (Provinz Jiangxi), China) ist ein österreichischer Tischtennisnationalspieler und Olympiateilnehmer.

Werdegang 
Qianli Qian wurde 1965 geboren und 1988 in Österreich eingebürgert. Bei den Nationalen Meisterschaften von Österreich kam er zwischen 1989 und 2000 sechsmal auf Platz zwei, jeweils hinter Ding Yi oder Werner Schlager. Von 1991 bis 2001 nahm er an sieben Weltmeisterschaften teil. Mit der österreichischen Mannschaft wurde er dabei 2001 Fünfter. Mehrmals wurde er in diesem Zeitraum auch für Europameisterschaften nominiert.

1996 qualifizierte er sich zusammen mit Ding Yi für die Teilnahme am Doppelwettbewerb der Olympischen Spiele in Atlanta, wo er in der Qualifikationsrunde ausschied.

Qianli Qian spielte beim Verein Sport Union Wolkersdorf / SVS Niederösterreich. Von 2000 und 2001 wurde er mit diesem Klub Österreichischer Staatsmeister und Gewinner der Superliga, 2000 kam er mit dessen Herrenteam ins Finale der Champions-League. Seit 2009 spielt er beim Verein Ligist/Don Bosco in der 2. Bundesliga.

Seit 1. März 2013 arbeitet Qianli Qian als Bundestrainer für den Österreichischen Tischtennisverband.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks 
  (abgerufen am 19. September 2018)

Tischtennisspieler (Österreich)
Tischtennisspieler (SVS Niederösterreich)
Tischtennistrainer (Österreich)
Olympiateilnehmer (Österreich)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
Chinese
Österreicher
Geboren 1965
Mann